Arthur Peake (1865-1929), bibliste anglais
 Cheryl Peake (1966-), patineuse artistique britannique
 Don Peake (1940-), compositeur américain
 Edward Peake (1860-1945), joueur gallois de rugby à XV
 James Peake (1944-), lieutenant-général, médecin et homme politique américain
 James Peake ou James Peak (c. 1730-c. 1782), un graveur et dessinateur britannique
 Mervyn Peake (1911-1968), illustrateur, poète et écrivain britannique
 Richard Brinsley Peake, (1792-1847), auteur dramatique anglais ;
 Robert Peake le Vieux (vers 1551-1619), peintre anglais
 Ryan Peake (1973-), guitariste américain
 Timothy Peake (1972-), astronaute britannique
 Mary S. Peake (1823 - 1862), enseignante américaine.